Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди женщин 2013 () прошёл в Пярну с 11 по 14 апреля по круговой системе. В нём приняли участие 7 спортсменок. Контроль времени —— 45 минут на партию + 30 секунд на ход. Каждый игрок с каждым играл микроматч.

Главный судья — Aare Harak.

Старейшей участнице соревнований Юте Раудсепп — 82 года (1931 года рождения).

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте секции-64 ФМЖД
 страница турнира на сайте kabeliit.ee (Эстонский союз шашек)

2013 год в шашках
Спорт в Эстонии в 2013 году
Пярну
апрель 2013 года